Гуйя — многозначный термин. Может означать:
 Гуйя, или разноклювая гуйя — вымерший вид птиц из семейства Гуйи
 Гуйи (Callaeidae) — семейство птиц из отряда воробьинообразных
 (38628) Гуйя () — крупный транснептуновый объект, плутино
 (9488) Гуйя () — объект пояса Койпера
 Гуйя — бог дождя в мифологии индейцев вайю